

Себастопол — місто, штат Каліфорнія
 Себастопол — місто, штат Міссісіпі